A Fonte Vella puede referirse a:

A Fonte Vella (Aranga), lugar de la parroquia de San Vicente de Fervenzas, concello de Aranga.
A Fonte Vella (Neda), lugar de la parroquia de Anca, concello de Neda.
A Fonte Vella (Villalba), lugar de la parroquia de Codesido, concello de Villalba.